Eyton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w civil parish Alberbury with Cardeston
 Eyton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Eyton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w civil parish Lydbury North
 Eyton – miejscowość w Walii, w hrabstwie Wrexham
 Eyton on Severn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Eyton upon the Weald Moors – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Thomas Campbell Eyton – brytyjski ornitolog